Элизабет Бюрстенбиндер (литературный псевдоним — Элизабет Вернер) (; 25 ноября 1838, Берлин — 10 октября 1918, Меран, Австро-Венгрия) — немецкая писательница периода культуркампфа в Германской империи.

Биография 
Родилась в семье богатого коммерсанта. Получила домашнее воспитание.

Первые её романы появились в журнале «Gartenlaube» («Беседка») и быстро сделали писательницу любимицей читателей среднего класса. Современники, называли Элизабет Вернер «бесспорной хозяйкой женского чтения». Уже в 1870-е годы считалась мастером «дамского романа».

Жила, в основном, в Берлине, затем в Мюнхене. Совершила много поездок по Европе. В 1896 г. переехала в Италию и поселилась в Мерано (тогда — Австро-Венгрия).

Умерла и похоронена в Мерано.

Большинство популярных романов Элизабет Вернер были переведены на русский язык.

Избранные произведения

Романы 
 Герой пера / Ein Held der Feder, 1872
 У алтаря / Am Altar, 1873
 В добрый час / Glück auf!, 1874
 Развеянные чары / Gesprengte Fesseln, 1875
 Винета / Vineta, 1877
 Дорогой ценой / Um hohen Preis, 1878
 Гонцы весны / Frühlingsboten, 1880
 Эгоист / Der Egoist, 1882
 Проклят и прощён / Gebannt und erlöst, 1884
 Суд Божий / Ein Gottesurteil, 1885
 Отзвуки родины / Heimatklang, 1887
 Архистратиг Михаил / Sankt Michael, 1887
 Фея Альп / Die Alpenfee, 1889
 Роковые огни / Flammenzeichen, 1890
 Своей дорогой /Freie Bahn!, 1893
 Мираж / Fata Morgana, 1896
 Заклятое золото / Hexengold, 1900
 Руны / Runen, 1903
 Два мира /Siegwart, 1909

Рассказы 
 Gartenlaubenblüten, 1872;
 Цветок счастья / Die Blume des Glücks, 1885
 Adlerflug, 1886
 Gewagt und gewonnen. 1891
 Der höhere Standpunkt, 1896
 Der Wilddieb.

Литература 
 
 Elisabeth Werner

Немецкие писательницы XIX века
Немецкие писатели XX века
Писательницы Германии
Писатели Германии XIX века
Писатели Германии XX века